

Carriera
Con lo  ha disputato i Giochi olimpici di Atlanta 1996.

Collegamenti esterni